Weißenhof oder Weissenhof steht für:

 Stuttgart-Weißenhof, Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Weißenhofsiedlung, eine 1927 im Stil des Neuen Bauens in Stuttgart errichtete Werkbundsiedlung
 Weißenhof (Bühlerzell), Hof im Ortsteil Geifertshofen der Gemeinde Bühlerzell im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weißenhof (Eppishausen), Ortsteil der Gemeinde Eppishausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Weißenhof (Löchgau), Ortsteil der Gemeinde Löchgau, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Weißenhof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weißenhof (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weißenhof (Weißenburg), Ortsteil der Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

 Weißenhof (Weinsberg), einen Gutshof in Weinsberg, der ehemals Staatsdomäne war
 Klinikum am Weissenhof, ein Klinikum auf dem Gelände dieser ehemaligen Staatsdomäne
 den alten Namen des Denggenhofes, eines ehemaligen Edelhofes in Graz